Pártos István (1903–?) énekművész
 Pártos István (1903–1920) hegedűművész
 Pártos István (1907–1962) festőművész